Sinfonia n.º 1 é o nome que geralmente se dá à primeira sinfonia de um compositor que escreveu pelo menos duas dessas peças. Pode referir-se a:

 Samuel Barber - Sinfonia n.º 1
 Arnold Bax - Sinfonia n.º 1
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 1
 Leonard Bernstein - Sinfonia n.º 1, Jeremiah
 Aleksandr Borodin - Sinfonia n.º 1
 Johannes Brahms - Sinfonia n.º 1
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 1, A Gótica
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 1
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 1
 Aaron Copland - Sinfonia n.º 1
 John Corigliano - Sinfonia n.º 1
 David Diamond - Sinfonia n.º 1
 Antonín Dvorák - Sinfonia n.º 1, Os Sinos de Zlonice
 Edward Elgar - Sinfonia n.º 1
 George Enescu - Sinfonia n.º 1
 Philip Glass - Sinfonia n.º 1, Low
 Reinhold Glière - Sinfonia n.º 1
 Henryk Górecki - Sinfonia n.º 1
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 1
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 1, O Exílio
 Charles Ives - Sinfonia n.º 1
 Vasily Kalinnikov - Sinfonia n.º 1
 Aram Khachaturian - Sinfonia n.º 1
 Witold Lutoslawski - Sinfonia n.º 1
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 1, Titã
 Bohuslav Martinu - Sinfonia n.º 1
 Felix Mendelssohn - Sinfonia n.º 1
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 1
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 1
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 1
 Arvo Pärt - Sinfonia n.º 1
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 1
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 1, A Clássica
 Sergei Rachmaninov - Sinfonia n.º 1
 Nikolai Rimsky-Korsakov - Sinfonia n.º 1
 George Rochberg - Sinfonia n.º 1
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 1
 Camille Saint-Saëns - Sinfonia n.º 1
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 1
 Robert Schumann - Sinfonia n.º 1, Primavera
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 1
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 1
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 1
 Igor Stravinsky - Sinfonia n.º 1
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 1, Sonhos de Inverno
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 1, A Sea Symphony
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 1, O Imprevisto
 William Walton - Sinfonia n.º 1
 Carl Maria von Weber - Sinfonia n.º 1
 Alexander von Zemlinsky - Sinfonia n.º 1

Sinfonias
Desambiguação